Like Father, Like Son oder Like Father Like Son steht für:
 Like Father, Like Son, japanischer Film von Hirokazu Koreeda (2013)
 Big Mommas: Like Father, Like Son, Originaltitel von Big Mama’s Haus – Die doppelte Portion, US-amerikanischer Film von John Whitesell (2011)
 Like Father Like Son, Originaltitel von Wie der Vater, so der Sohn, US-amerikanischer Film von Rod Daniel (1987)
 Like Father Like Son (2005), britischer Film von  Nicholas Laughland 

Siehe auch:
 Vater und Sohn (Begriffsklärung)